Saxaren kan avse

S/S Saxaren – tidigare namn på ett passagerarfartyg sjösatt 1912, se M/S Gustafsberg VII
M/S Saxaren – en skärgårdsbåt byggd 1999

Se även
Stor-Saxaren
Saxarfjärden